Tixmucuy kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tixmucuy, Campeche, ort, 
 Timucuy (ort), Yucatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar